Giacomo Lauro (1550-1605), pittore
 Giacomo Lauro († prima del 1650), incisore
 Giacomo Lauro pentito della 'ndrangheta nel 1992